

Patronyme 

 Gabriel Jars « l'aîné » (1729-1808), chimiste et métallurgiste français ;
 Gabriel Jars « le jeune » (1732-1769), chimiste et métallurgiste français ;
 Antoine Gabriel Jars (1774-1857), personnalité politique française, fils de Gabriel Jars « l'aîné » et neveu de Gabriel Jars « le jeune ».

Toponyme 

 Jars, commune française du Cher.
 Jars of Clay, groupe de musique américain.

Autres 
 Jars, mâle de l’oie.